Чёрные горы — топоним:

 Чёрные горы (Бутан)
 Чёрные горы (Дальний Восток)
 Чёрные горы (Кавказ)
 Чёрные горы (Уэльс)
 Чёрные горы (США)
 Чёрные горы

См. также 
 Чёрная гора